Horvátország
Kestenovac falu Donji Lapac községben, Lika-Zengg megyében
Kestenovac falu Vojnić községben, Károlyváros megyében